Les  sont un sous-ordre éteint d'amphibiens temnospondyles qui ont vécu de la fin du Carbonifère au début du Trias. Ils représentent un groupe primitif de tétrapodes semi ou entièrement aquatiques qui prospéraient et étaient plus communs pendant la période permienne.

Description 
Ses traits distinctifs correspondent à une réduction de l'entaille otique et la présence de 28 vertèbres ou plus. Le clade a été nommé par  et  en 2000.

Phylogénie 

La famille des Eobrachyopidae est paraphylétique.

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Sous-ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 2000